Саня Мірза і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, but both opted to play at the Лондон Summer Olympics instead.
Аояма Сюко і Чжан Кайчжень виграли титул, у фіналі перемігши Ірина Фалконі і Шанелль Схеперс з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
General

 

Specific

Citi Open, жінки, парний розряд
2012